Mensen

Tycho Brahe, een Deens astronoom
Tycho van Meer, een Nederlands hockeyer
Tycho (voornaam), een jongensnaam
Tommy Tycho (1928-2013), Hongaars-Australische pianist, dirigent, componist
Tycho, Amerikaanse ambient music artiest en producer, ook wel bekend als ISO50
Tycho (band), Amerikaanse band

Astronomie

Tycho (inslagkrater), een inslagkrater op de Maan
Tycho Brahe (krater op Mars)
De Tycho-1-catalogus of Tycho-2-catalogus van sterren
SN 1572, een supernovarest, vaak Tycho's supernova genoemd
Tycho G, de begeleidende ster van SN 1572
1677 Tycho Brahe, een asteroïde
Heat 1X Tycho Brahe, Deens eenpersoonsruimteschip

Fictie

 Tycho, een handlanger van een woestijnwachter uit het computerspel Fallout
 Tycho, een AI aan boord van het computerspel Marathon
 Tycho Brahe, een personage uit de webcomic Penny Arcade, gebaseerd op schrijver Jerry Holkins
 Tycho Celchu, een personage in het Star Wars-universum
 Broeder-kapitein Tycho, een personage in het Warhammer 40.000-universum
 Tycho City, een stad op de maan van de aarde (vermoedelijk op/nabij Tycho Crater), genoemd in de Star Trek-franchise
 Tycho Station, een voorstelling in de romanreeks The Expanse en de bijbehorende tv-series